Termenul „Linda” se poate referi la:

Nume de persoane
Linda Crockett
Linda Evangelista
Linda Gray
Linda Hamilton
Linda Maria Baros
Linda McAvan
Linda McMahon
Linda Perry
Linda Pine
Linda Ty-Casper
Denumiri geografice
Linda b. Weida, comună din landul Turingia , Germania
Linda bei Neustadt an der Orla, comună din landul Turingia , Germania.
Linda, California, localitate din , SUA
Altele
Linda (serial TV)